1. divisjon i fotboll 1971 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1971 och löpte från 25 april till 17 oktober 1971. Serien spelades i 18 omgångar. Det lägst placerade laget åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Slutställning 

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar 
 rsssf.no – alla resultat 

1971
1971 i Norge
Fotbollssäsongen 1971